The Prosecuting Attorney – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
The Prosecuting Attorney – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company